Никола́й Миха́йлович Мартья́нов (, Виленская губерния — , , Енисейская губерния) — провизор, ботаник, основатель Минусинского местного публичного музея (ныне Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова), почётный гражданин Минусинска.

Биография 
Николай Мартьянов — сын виленского лесного объездчика Михаила Мартьянова. Окончил курсы помощников провизоров при медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (1865), курсы провизоров при Московском университете (1872). Работал помощником провизора в аптеках Царского Села, городов Москвы, Санкт-Петербурга. В 1872 году Мартьянов получил звание провизора и переехал в Казань. Здесь благодаря Казанскому университету, он находит благоприятную почву для реализации своего призвания. Вскоре он стал членом университетского общества естествоиспытателей, выступал с научными докладами на его заседаниях, опубликовал свои первые статьи по результатам самостоятельного обследования местной флоры. Однако, Мартьянова привлекала дикая, неисследованная природа, возможность стать первооткрывателем. Поэтому, когда он получил предложение минусинского врача А. В. Малинина приехать и поработать в городской аптеке, то почти сразу же согласился.

С 1874 года Мартьянов проживал в Минусинске. Организовал кружок краеведов. Руководил местным музеем (который основал) с 1877 по 1904 гг. Организовал целый ряд научных экспедиций — ботанических (по преимуществу) и этнографических. Мартьянов объехал весь юг Енисейской губернии, Кузнецкий Алатау и Саяны, часть Урянхайского края (ныне — Тува). Собрал этнографическую коллекцию, отражающую быт и культуру хакасского народа. Мартьянов вёл деятельную переписку с П. П. Семёновым, Н. М. Ядринцевым, Г. Н. Потаниным, В. В. Радловым и др.

Когда в январе 1886 г. в Минусинск приехал Джордж Кеннан, он первый свой визит нанёс Н. М. Мартьянову. Как впоследствии вспоминал Кеннан, 

Встретившись с Мартьяновым, Кеннан вручил ему два письма. Хорошо знавший Мартьянова лично редактор-издатель «Восточного обозрения» Н. М. Ядринцев, писал в рекомендательном письме:  Второе письмо было из Красноярска от Ивана Тимофеевича Савенкова:  В том же письме Иван Тимофеевич сообщил, что .

Николай Мартьянов познакомил американского гостя с минусинцами А. В. Малининым, И. И. Лыткиным, Г. П. Сафьяновым, которые были членами Комитета музея и вносили немалый вклад в успешную его работу. Была организована экскурсионная поездка в Качинскую степь для ознакомления с жизнью инородческого населения. В сопровождении Г. П. Сафьянова путешественники посетили качинские улусы, рисовали и фотографировали быт качинцев. Следует отметить, что занятия в музее и поездки к качинцам были, кроме прочего, хорошим прикрытием для выполнения основной цели Кеннана: встречи с минусинскими политическими ссыльными.  — писал Кеннан.

28 апреля 1886 года в Минусинске был создан комитет по постройке специального здания для музея. В него вошли: Мартьянов, городской голова И. П. Лыткин, Т. Сайлотов, И. Егорычев, И. Макридин, П. Попов, И. Борисов, П. Солдатов, Г. Сафьянов и Л. Плющ. Комитет музея и городской голова Лыткин сделали предложение о строительстве специального здания для музея.

17 мая 1887 г. был отслужен молебен и проведена закладка здания для музея.

В 1890 г. музей расположил коллекции в собственном здании. Во время торжественного открытия музея приветственные речи произнесли основатель музея Н. М. Мартьянов, учитель-инспектор городского училища Л. А. Плющ, представитель Минусинской городской думы Г. П. Сафьянов, депутат красноярской городской думы, Красноярского Музея и общества врачей Енисейской губернии И. А. Матвеев и В. Ю. Григорьев.

Мартьянов состоял членом общества естествоиспытателей при Казанском университете, ИРГО, ИРАО, Императорского минералогического общества, Российского фармакологического общества, Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, Финского археологического общества.

За свои заслуги перед обществом, городом, Сибирью Мартьянов был награждён орденами Св. Станислава II и III степеней, Св. Анны III степени.

Напряжённый труд подорвал его здоровье. В 1904 году Мартьянов выехал на лечение в Крым. Но состояние его продолжало ухудшаться, и 13 февраля 1904 года он умер. Хоронил Мартьянова весь город.

Семья 

 Сын Мартьянов, Николай Николаевич (1893—1984) — эсер, покушавшийся на В.И. Ленина.

Память 
Именем Мартьянова назван основанный им музей, улица в Минусинске, река в Кузнецком Алатау, пик в Западном Саяне.

Памятник на территории Минусинского краеведческого музея, как основателю музея. Скульптор Г. Д. Лавров.

Правнук Николая Михайловича, художник-декоратор Игорь Александрович Мартьянов, создал частную мануфактуру «Мартьянов», которая занимается выпуском натуральных масел и восков для защиты древесины на основе разработанных прадедом рецептов, которые помогли сохранить ценные музейные экспонаты, дошедшие до наших дней.

Литература 
 Ковалёв, В. А. Именем Н. М. Мартьянова // Мартьяновские краеведческие чтения (1999—2002). — Минусинск, 2003. — Вып. 2.
 Отчёт по постройке здания для Минусинского музея и библиотеки. — Минусинск, 1890.
 Яворский, Г. Н. М. Мартьянов. — Красноярск, 1969.
 Н. М. Мартьянов // Иллюстрированное приложение к № 267 газеты «Сибирская жизнь». 5 декабря 1904 года. Томск.
 Николай Михайлович Мартьянов // «Сибирский наблюдатель». Книга 11-12 (ноябрь-декабрь). Томск. 1904.

Примечания 

Ботаники Российской империи
Персоналии:Минусинск
Краеведы Сибири
Фармацевты Российской империи